Marcin Mochinger (1537-1590) – aptekarz i lekarz miejski, burgrabia królewski, burmistrz Torunia.

Człowiek wielce zasłużony dla rozwoju Torunia w XVI wieku. Współzałożył Gimnazjum Akademickie w Toruniu, jedną z najstarszych uczelni w kraju (od 1564 jako szkoła półwyższa, od 1594 jako szkoła wyższa). W Gimnazjum w 1594 założył jedno z pierwszych muzeów w Polsce, tzw. Musaeum. Pośród różnych zbiorów Muzeum (szczątki kopalne, malarstwo, globusy) znalazły się portrety sławnych torunian, w tym Mikołaja Kopernika, Henryka Strobanda i Marcina Mochingera właśnie.

Aptekarze I Rzeczypospolitej
Burgrabiowie miast Prus Królewskich
Burmistrzowie Torunia (do 1793)
Lekarze I Rzeczypospolitej
Urodzeni w 1537
Zmarli w 1590